Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of New England novembre 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Kathy Jordan /  Liz Smylie (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Gigi Fernández /  Robin White (primo turno)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Barbara Potter (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1986